Николай Крашенинников:
 Крашенинников, Николай Александрович (1878—1941) — русский писатель-беллетрист.
 Крашенинников, Николай Сергеевич (1857—1918) — русский судебный деятель, сенатор, член Государственного совета.